Australia
 Beerwah – città del Queensland
 Monte Beerwah – monte del Queensland
 India
 Beerwah – città di Jammu e Kashmir